Tolleranza in senso filosofico e sociale
 Tolleranza religiosa, riferita alle diversità dii religione. 
Tolleranza in fisiologia
Tolleranza in immunologia
Tolleranza in ingegneria